Success kan syfta på följande platser:

Australien 

 Success (del av en befolkad plats), Western Australia, City of Cockburn,

USA 

 Success, Arkansas, ort, Clay County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar